

Toponyme

Konso, une ville
Konso (woreda spécial), l'un des woredas de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud.
Konso (woreda), l'un des woredas de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud.
Circonscription de Konso, l'une des circonscriptions législatives de l'État fédéré des nations, nationalités et peuples du Sud

Peuple 
les Konsos, un peuple d'Éthiopie
le konso, leur langue
Konso, un film documentaire qui leur est consacré